Vassili Sokolov, graveur russe du  ;
 Vassili Sokolov (1915-2013), peintre russe ;
 Vassili Sokolov (1912-1981), footballeur russe.

Voir aussi :
 Vassili Sokolovski (1897-1968), maréchal de l'Union soviétique.